Аројо Конча има више значења:

 Аројо Конча (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Конча (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Конча, Ранчо Сан Антонио (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Конча (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику